Festival může být:
 Festival – organizovaná sada zvláštních společenských událostí, např. hudebních nebo filmových představení
 Festival (film, 1967) – americký dokumentární film režiséra Murrayho Lernera z roku 1967
 Festival (film, 2001) – švédský film režiséra Karla Johana Larssona z roku 2001
 Festival (film, 2005) – britský film režisérky Annie Griffinové z roku 2005
 Festival (seriál) – britský televizní seriál z let 1963–1964
 Festival (album, Santana) – album americké rockové skupiny Santana z roku 1977
 Festival (album, Lee Ritenour) – album amerického jazzového kytaristy Lee Ritenoura z roku 1988
 Festival (album, Jon Oliva's Pain) – album americké metalové skupiny Jon Oliva's Pain z roku 2010
 Festival (EP) – EP české rockové skupiny Synkopy 61 z roku 1972